Bayen ist der Nachname von:
Maurice Bayen (1902–1974), französischer Physiker
Pierre Bayen (1725–1798), französischer Chemiker